Бори́совский мост может означать:

 Верхний и Нижний Борисовские мосты — комплекс из двух автодорожных мостов через Борисовские пруды в Москве.
 Борисовский мост — мост через Волгу в Тверской области России.
 Борисовский Мост — небольшое село в составе Борисовской сельской территории Уссурийского городского округа Приморского края России.
 Борисовский мост — автомобильный мост в городе Борисове через реку Березину в Минской области Белоруссии.
 Борисовский мост — пешеходный мост в городе Борисове через реку Березину в Минской области Белоруссии.
 Борисовский мост — железнодорожный мост в городе Борисове через реку Березину в Минской области Белоруссии.

См. также 
 Борисов мост
 Борисовский проезд
 Борисовская улица